Vojaške formacije so večje, sestavljene vojaške enote (sestavijo se iz več samostojnih vojaških enot), ki pa so sposobne samostojnega delovanja v miru in na bojišču. V letalstvu mislimo s tem predvsem formacijsko letenje.

Izraza vojaške formacije in vojaška enota se večinoma uporabljata kot sopomenki.

Pehotne vojaške formacije 
 Odred (nekatere oborožene sile jih prištevajo k formacijam)
 Polk (nekatere oborožene sile jih prištevajo k formacijam)
 Brigada
 Divizija
 Korpus
 Armada
 Armadna skupina

Letalske vojaške formacije 
 Eskadrilja
 Letalski polk
 Letalska brigada
 Letalska divizija
 Letalska flota

Mornariške vojaške formacije 
 Pomorska bojna skupina
 Pomorska flota

Vojaštvo